Comitatul Wilson sau Wilson County (în engleză) se poate referi la următoarele comitate din Statele Unite ale Americii:

 Wilson County, Kansas
 Wilson County, North Carolina
 Wilson County, Tennessee
 Wilson County, Texas